Neoeburia é um gênero de coleópteros da tribo Eburiini (Cerambycinae); compreende apenas uma espécies, com distribuição restrita ao Peru.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Eburiini
 Gênero Neoeburia (Galileo & Martins, 2006)
 Neoeburia turuna (Galileo & Martins, 2006)

Referências

Eburiini
Neoeburia